Ламба в українській мові може стосуватися:

 Ламба — банту етнічна група та її мова (одна з банту мов) у Замбії.

 Ламба — малагасійський національний одяг з цільного шматка матерії, на зразок саронгу.

 Ламба () — один з островів (без постійного населення) у групі Шетландських о-вів.

 Ламба (карел. lambi) — етнограф., у Карелії невелике лісове озеро, без витоків.